Borzęcin ist der Name folgender Orte in Polen:

 Borzęcin (Powiat Brzeski), Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Borzęcin (Błędów), Ort in der Gemeinde Błędów, Woiwodschaft Masowien
 Borzęcin (Gryfice) (dt. Borntin), Oerr in der Gemeinde Gryfice, Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern
 Borzęcin (Żmigród) (dt. Borzenzine, Bornfelde), Ort in der Gemeinde Żmigród, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien